

Codici 
 EBO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ebon (Stati Uniti)

Altro 
 Ebo – municipio dell'Angola
 Ebo  – genere di ragni della famiglia Philodromidae

Altri progetti